Dorp, enkelvoud van dorpen
Dörpen, een gemeente in het district Emsland van de Duitse deelstaat Nedersaksen